Die Saison 1967/68 war die 25. Spielzeit der höchsten mexikanischen Fußballprofiliga. Der Absteiger der Vorsaison Ciudad Madero wurde durch den Aufsteiger CF Pachuca ersetzt.

Besonderheiten 
Deportivo Toluca war der dritte Verein, dem eine Titelverteidigung in der 25 Jahre zuvor eingeführten Profiliga gelang. Als erstes hatte dies der León FC in der Saison 1948/49 geschafft. In den 1960er Jahren war dies gleich mehrfach dem CD Guadalajara gelungen, der in der Saison 1967/68 mit dem sechsten Platz seine schlechteste Platzierung in den 15 Spielzeiten zwischen 1956/57 und dem Torneo México 70 erreichte. In den anderen 14 Spielzeiten gelang der Mannschaft immer eine Platzierung unter den Top-3. Achtmal wurde Chivas in diesem Zeitraum Meister und je dreimal erreichte man den zweiten bzw. dritten Rang.   

Toluca hatte vier Spieltage vor Saisonende einen Vorsprung von sechs Punkten auf seine beiden punktgleichen Verfolger Veracruz und UNAM. Durch den 3:0-Sieg im direkten Vergleich gegen UNAM und den gleichzeitigen Punktverlust von Veracruz (1:1 bei Atlas) am 27. Spieltag stand Toluca bereits drei Spieltage vor Schluss als alter und neuer Meister fest.

Abschlusstabelle 1967/68 

|}

Kreuztabelle 1967/68 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torjägerliste

Quellen 
 Die mexikanische Saison 1967/68 bei RSSSF

Siehe auch 
 Liga MX

1967
Fußballsaison 1967/68